Bupleurum sintenisianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Maximilian Max Friedrich Sigismund von Uechtritz och August Kanitz. Bupleurum sintenisianum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
sintenisianum